Aimostier ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Eymouthiers im Département Charente
 Eymoutiers im Département Haute-Vienne